Донецкое шоссе — магистральная улица в городе Днепре (Украина).

Расположение 
Донецкое шоссе располагается между Слобожанским проспектом и Кайдакским мостом. Протяженность около 11 км.

История 
Район Донецкого шоссе и Передовой улицы в XVI веке имел оживленную застройку и заселение.

В 1975—1982 гг. был построен Кайдакский мост, который позволил быстро осваивать левобережные территории. Как следствие Донецкое шоссе взяло на себя основную нагрузку по транзитному транспорту, идущему из Киева в Донецк. В середине 80-х вокруг шоссе застраивался массив Фрунзенский, который затем был разделён шоссе на два массива Фрунзенский-1 (с 2016 г. — Ломовский) и Фрунзенский-2 (с 2016 г. — Каменский). 17 декабря 1996 г. по Кайдакскому мосту и Донецкому шоссе пустили трамвай.

Основные пересечения и развязки 
 Передовая улица
 Петрозаводская улица
 Березинская улица
 Почтовая улица
 Слобожанский проспект

Перспективы 
Существуют планы по реконструкции шоссе в плане обеспечения безопасности движения пешеходов, а также концепция строительства многофункционального комплекса у Кайдакского моста.

Ссылки 
 Фото домов шоссе

Примечания 

Улицы Днепра